Thérèse Raquin — obra literária inaugural do Naturalismo, escrita por Émile Zola
Thérèse Raquin (personagem) — personagem literária inaugural do Naturalismo, pertencente à obra de Émile Zola
Thérèse Raquin (1928) — filme franco-alemão de 1928
Thérèse Raquin (1953) — filme franco-italiano de 1953
Thérèse Raquin (ópera) — ópera estadunidense de 2001

Desambiguações de literatura